Lutetia, een Romeinse stad in Gallië, de basis voor de huidige Franse hoofdstad Parijs
 Lutetia (planetoïde), een planetoïde
 Lutetia (trein), een Europese internationale trein
 Lutetia (lettertype), een lettertype van Jan van Krimpen.